Hadley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hadley Township (Arkansas)
 Hadley Township (Illinois)
 Hadley Township (Michigan)
 Hadley Township (Missouri)